SMS S 139 (1906)
 SMS S 139 (1917)